Мустафа Йылмаз (; род. 5 ноября 1992) — турецкий шахматист, гроссмейстер (2012).

Чемпион Турции 2009 и 2017 гг.

В составе сборной Турции участник трёх олимпиад (2008—2012), 7-го командного первенства мира (2010) и 18-го командного первенства Европы (2011).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Турции